Ekho ist:

 der Name des Ekho Mountain, einem Berg in der Antarktika
 der Name des Ekho Lake, einem See in der Antarktika

Ekho ist der Familienname folgender Personen:
 Jimmy Ekho (1960–2008), Inuit-Künstler